NQ
 Air Japan, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,

Nq peut faire référence à :
 Mille marin (Nautique),

Nq est un digramme de l'alphabet latin

Code